La Facultat de Filologia i Comunicació (Universitat de Barcelona) acull els graus en els àmbits de les llengues i la literatura. Engloba els departaments de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica;  Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació;  Filologia Catalana i Lingüística General i  Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis anglesos.

La Facultat, està fortament vinculada a l'Institut d' Estudis Catalans (IEC).

Professorat cèlebre 
 Albert Soler i Llopart
 Andreu Bosch Rodoreda
 Antoni Isarch Borja
 Antoní Lluís Moll Benejam
 Avel·lí Flors Mas
 Cesc Esteve Mestre
 Josep Besa Camprubí
 Marc Miret Pallarols
 María José Rodriguez Mosquera